Gabrielle Andrews e Taylor Townsend erano le detentrici del titolo ma non hanno preso parte alla competizione.

Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno sconfitto in finale Belinda Bencic e Sara Sorribes Tormo per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse)
  Ana Konjuh /  Antonia Lottner  (semifinale)
  Belinda Bencic /  Sara Sorribes Tormo (finale)
  Elise Mertens /  İpek Soylu (semifinale)

  Anhelina Kalinina /  Iryna Šymanovič (quarti di finale)
  Louisa Chirico /  Alejandra Cisneros (primo turno)
  Alice Matteucci /  Nina Stojanović (quarti di finale)
  Mayo Hibi /  Ayaka Okuno (quarti di finale)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 

  Brooke Austin /  Kaitlyn McCarthy (primo turno)
  Emma Christine Higuchi /  Claire Liu (primo turno)

  Catherine Bellis /  Katerina Stewart (primo turno)
  Tornado Alicia Black /  Peggy Porter (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2013